La regina dei Caraibi, romanzo d'avventura scritto da Emilio Salgari.
La regina dei Caraibi (1921), film diretto da Vitale De Stefano.